Tripterophycis är ett släkte av fiskar. Tripterophycis ingår i familjen Moridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torskartade fiskar
Tripterophycis